– japońskie słowo (rzeczownik) mające wiele znaczeń, jak m.in.: sztuka, umiejętność, sposób, technika, technologia

W Polsce i na Zachodzie jest znane ze względu na występowanie w złożeniach określających m.in. sporty walki: kenjutsu, battōjutsu, jujutsu, ninjutsu, taijutsu.

Bibliografia 
 Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha Limited, Tokyo 1991, 

Kultura w Japonii